В парному розряді жіночого тенісного турніру Faber Grand Prix 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Марія Ліндстрем і Марія Страндлунд виграли титул, у фіналі перемігши пару Євгенія Манюкова і Лейла Месхі 6–2, 6–1.

Сіяні пари 

 Манон Боллеграф /  Лариса Нейланд (1-ше коло)
 Наталія Медведєва /  Гелена Сукова (1-ше коло)

 Євгенія Манюкова /  Лейла Месхі (чемпіонки)
 Яюк Басукі /  Міягі Нана (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Faber Grand Prix